Karatia Union ist der Name der Verwaltungseinheiten von Bangladesch:

 Karatia Union (Tangail), 
 Karatia Union (Bholaba), 
 Karatia Union (Ghior),